Reutte-Höfen Airport (tyska: Flugplatz Reutte-Höfen) är en flygplats i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Reutte och förbundslandet Tyrolen, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Reutte-Höfen Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Reutte-Höfen Airport är bergig åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Reutte-Höfen Airport ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Reutte-Höfen Airport. Runt Reutte-Höfen Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Reutte,  km nordost om Reutte-Höfen Airport. 

I omgivningarna runt Reutte-Höfen Airport växer i huvudsak blandskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Tyrolen